Cook Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cook Hill (Hartford County, Connecticut)	
 Cook Hill (New Haven County, Connecticut)	
 Cook Hill (Windham County, Connecticut)	
 Cook Hill (Maine)	
 Cook Hill (Cheshire County, New Hampshire, 360 m)	
 Cook Hill (Cheshire County, New Hampshire, 363 m)	
 Cook Hill (Albany County, New York)	
 Cook Hill (Steuben County, New York)	
 Cook Hill (Rhode Island)	
 Cook Hill (Orange County, Vermont)	
 Cook Hill (Orleans County, Vermont)	
 Cook Hill (Lewis County, Washington)	
 Cook Hill (Skamania County, Washington)	

Siehe auch:
 Cooks Hill